Holland House (Baarn)
Holland House (Cardiff)
Holland House (Londen)
Holland House (Papa Westray)